Kotek ist der Familienname folgender Personen

 Iossif Iossifowitsch Kotek (1855–1885), russischer Violinist
 Georg Kotek  (1889–1977), österreichischer Heimatforscher
 Joël Kotek (* 1958), belgischer Politologe und Historiker
 Tina Kotek (* 1966), US-amerikanische Politikerin
 Tomáš Kotek (* 1987), tschechischer Motorsportler
 Václav Kotek (* 1952–2019), tschechischer Schauspieler
 Vojtěch Kotek (* 1988), tschechischer Schauspieler und Synchronsprecher

 Sibylle Bolla-Kotek (1913–1969),  österreichische Rechtshistorikerin

Siehe auch:
 Kottek